Йосино или Ёсино:
 Йосино — японский посёлок в префектуре Нара.
 Йосино — японский уезд в префектуре Нара.
 Ёсино (крейсер) () — японский бронепалубный крейсер 2-го класса.
 Ёсино (река) () — река в Японии на острове Сикоку.
 Ёсино, Тоёко (1920—2015) — японская легкоатлетка.